Serebrija (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist eine geografische Bezeichnung in der Ukraine:

 Serebrija (Berschad), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Berschad
 Serebrija (Mohyliw-Podilskyj), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Mohyliw-Podilskyj

 Serebrija (Fluss), Nebenfluss des Dnister in der Oblast Winnyzja